Миндюкино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Уломское, с точки зрения административно-территориального деления — в Коротовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 87 км, до центра муниципального образования Коротово по прямой — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Починок, Чаево, Гришкино.

По переписи 2002 года население — 29 человек (10 мужчин, 19 женщин). Всё население — русские.

Топоним дважды упоминается в фильмах режиссера Валерия Чикова.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района